Dubowoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Dubowoje (Amur), in der Oblast Amur
 Dubowoje (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Dubowoje (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Dubowoje (Jüdische Autonome Oblast), in der Jüdischen Autonomen Oblast
 Dubowoje (Lipezk, Dobrinski), in der Oblast Lipezk, Dobrinski rajon
 Dubowoje (Lipezk, Tschaplyginski), in der Oblast Lipezk, Tschaplyginski rajon
 Dubowoje (Orjol), in der Oblast Orjol
 Dubowoje (Perm, Berjosowski), in der Region Perm, Berjosowski rajon
 Dubowoje (Perm, Kungurski), in der Region Perm, Kungurski rajon
 Dubowoje (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Dubowoje (Sachalin), in der Oblast Sachalin
 Dubowoje (Saratow), in der Oblast Saratow
 Dubowoje (Tambow), in der Oblast Tambow
 Dubowoje (Tula), in der Oblast Tula
 Dubowoje (Wolgograd, Jelanski), in der Oblast Wolgograd, Jelanski rajon
 Dubowoje (Wolgograd, Swetlojarski), in der Oblast Wolgograd, Swetlojarski rajon

Siehe auch:
 Dubowe (Begriffsklärung), ukrainische Entsprechung